Triplemanía XXIV fue la vigésima cuarta edición de Triplemanía la cual fue producida por la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide. El evento se llevó a cabo el 28 de agosto de 2016 en la Arena Ciudad de México. Contara con la participación de algunos luchadores de la empresa y serie de televisión estadounidense Lucha Underground.

Esta fue la quinta edición consecutiva del evento en ser realizada en la Arena Ciudad de México después de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, y la undécima en realizarse en la Ciudad de México.

El evento principal fue Psycho Clown quién derrotó a Pagano ganando la caballera. Además, Johnny Mundo derrotó a Pentagón Jr. para convertirse en el nuevo Campeón latinoamericano de AAA.

Triplemanía XXIV fue el primer Triplemanía que fue producida bajo el nombre de Lucha Libre AAA Worldwide.

Argumento 

La lucha libre mexicana está conformada por los favoritos del público, los técnicos y sus contrapartes, los rudos quienes actúan como héroes y villanos.

Pagano debutó en 23 de marzo en Rey de Reyes acompañados con La Familia de Tijuana con Nicho el Millonario, Halloween y Damian 666 atacando a los Perros del Mal quienes ellos hacían su regreso a la AAA. Pagano comenzó una rivalidad con Psycho Clown. Ha aumento sus racha de victorias ante Psycho. En 3 de julio, durante la lucha por el Campeonato latinoamericano de AAA contra Pentagón Jr., Pagano apareció para golpear a Psycho con un bate cubierto de alambre de púas, lo cual fue fundamental para que Pentagón Jr. se llevara la victoria y se coronara como nuevo campeón. En 8 de julio, tras la lucha y para sorpresa de todos, Psycho retó a un duelo de apuestas a Pagano, a lo que el rudo se abstuvo de responder y aceptó el reto de Psycho por una lucha de apuestas en Triplemanía XXIV.

El equipo de Cheesman y Averno ganaron los vacantes Campeonato Mundial en Parejas de AAA ante Aero Star/Fénix y Máscara Año 2000 Jr./Villano IV en Guerra de Titanes. Los Hell Brothers han hecho varias defensas exitosas del título y comenzó presumiendo de cómo no había rivales dejaron para que puedan tratar, que "ningún hombre" podría derrotarlos. En la primavera de 2016, Mari Apache y Faby Apache reunidos como hacia el lado técnico y comenzó a hacer equipo con su hermana sobre una base regular hermanas rivales convertido en. Los dos se unieron con su ex-madrastra Lady Apache y ganaron la versión femenina de la Lucha Libre World Cup (2016). En la época de la Copa Mundial de Mari y Faby de Apache desafiado Los Hell Brothers, exigiendo que ponen los  Campeonatos Mundial por Parejas de AAA, pero desafortunadamente Averno rechazaron el combate, actuando muy despidos y sexista en el proceso. En 17 de junio, ellos perdieron sus campeonatos contra Los Güeros del Cielo (Angélico y Jack Evans) y Los Psycho Circus debido la interferencia de Mari Apache. En 8 de julio, el equipo hicieron un segmento disfrazados de mujer desaliñada que se burlaban a Los Apaches.

En 6 de julio, Pentagón Jr. venció a Psycho Clown ganando el Campeonato latinoamericano de AAA. En la siguiente semana, el equipo de Johnny Mundo, El Mesías y Hernández venció al trío de Pentágon Jr., El Texano Jr. y El Hijo del Fantasma cuando Mundo cubrió a Pentágon. Tras la lucha, Johnny desafió a Pentágon Jr. por el Campeonato latinoamericano, ya que sólo cubrió el campeón.

El Patrón Alberto dejó el vacante Megacampeonato de AAA debido que regresó a la WWE, más tarde, se llevó a cabo un torneo para determinar un nuevo campeón. En 22 de enero de 2016, en el evento de Guerra de Titanes muestran a El Mesías y El Texano Jr. venciendo a Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown, ganando el derecho de luchar por el título vacante Megacampeonato de AAA en una fecha posterior. En Rey de Reyes, El Texano Jr. venció a El Mesías para convertirse por segunda en Megacampeon. En las semanas, El Texano Jr. fue atacado en varias ocasiones por el Mesisas y más tarde Brian jaula así, girando lentamente el Texano Jr. Técnicos en el proceso. El Mesías, Brian Cage y Johnny Mundo todos han adoptado una actitud "anti-México", dando el nombre de sí mismos "Equipo de Trump" después de que el candidato a la presidencia de Estados Unidos. El 16 de junio, el  Dr. Wagner Jr. derrotó a El Mesías por descalificación para convertirse en el contendiente número uno para el Mega Campeonato AAA, sorprendentemente él insertar en la pelea de campeonato.  Durante una rueda de prensa el 28 de julio de AAA y confirmó que El Texano Jr. defendería la AAA no se incluyó Campeonato Mega tanto contra Dr. Wagner Jr. y Brian Cage, pero El Mesías.

Salón de la Fama AAA 

El 18 de agosto, el diario deportivo Récord reveló que "Love Machine" (Art Barr) fue el primer nombre confirmado para el Salón de la Fama AAA (Clase 2016), uniéndose a su exmiembro de Los Vatos Locos con su socio Eddie Guerrero en el Salón de la Fama. Barr es el primer nuevo miembro que no es de origen mexicano, de haber nacido en Portland, Oregón a los padres de los Estados Unidos. Barr, hijo del promotor local de Arena Barr, tuvo una ilustre carrera antes de terminar de trabajar en México. Inicialmente trabajó como un carácter cara local llamado Beetlejuice e incluso se le ofreció un contrato con la World Championship Wrestling, pero debido a una condena por violación de menores que más tarde se vio incapaz de conseguir un trabajo a tiempo completo en los Estados Unidos. Barr murió sólo 17 días después del evento de When Worlds Collide, con la causa oficial no está establecido claramente.

El Récord también confirmó que la AAA se proyecta en la inducción de una segunda persona en el Salón de la Fama, pero aún se desconoce.

Resultados 
 Australian Suicide derrotó a La Parka, El Elegido, El Zorro, Daga, Taurus, El Hijo del Pirata Morgan, Pimpinela Escarlata, Mamba, Argenis y Hernández ganando la Copa Triplemanía XXIV.
 Taurus eliminó a Mamba
 Daga eliminó a Super Fly
 Daga eliminó a Pimpinela Escarlata
 Daga eliminó a Él hijo del Pirata Morgan
 Hernández eliminó a Argenis
 Hernández y Taurus se eliminaron al mismo tiempo
 Daga eliminó a Él Elegido
 La Parka eliminó a Él Zorro
 Daga eliminó a la Parka
 Australian Suicide cubrió finalmente a Daga después de un «Shooting Star Press», ganando la lucha.
 Después de la lucha, Daga siguió atacando a Australian quitándole su máscara y rompiendo la copa.
 La lucha entre Averno & Chessman y Faby Apache & Mari Apache terminó sin resultado.
 La lucha terminó sin resultado después de que Faby tuvo que salir en camilla debido a los ataques en la lucha.
 El Apache fue el árbitro de esta lucha.
 Drago & Aero Star derrotaron a Los Güeros del Cielo (Angélico & Jack Evans) (c), Paul London & Matt Cross y a El Hijo del Fantasma & Garza Jr. y ganaron el Campeonato Mundial en Parejas de AAA.
 Drago cubrió a London después de un «Fuego de Drago».
 Originalmente, Fénix formaba equipo con Fantasma, pero no asistió al evento, por lo que tuvo que ser reemplazado por Garza Jr.
 Johnny Mundo (con Hernández) derrotó a Pentagón Jr. (con Taya & Joe Líder) y ganó el Campeonato latinoamericano de AAA.
 Mundo cubrió a Pentagón después de un «Low Blow» de Taya, quien lo traicionó.
 Rey Mysterio Jr., Prince Puma & Dragón Azteca Jr. derrotaron a Mil Muertes, Marty Martínez & Matanza Cueto.
 Mysterio cubrió a Martínez después de un «619» y un «Springboard».
 El Texano Jr. derrotó a Dr. Wagner Jr. y Brian Cage y retuvo el Megacampeonato de AAA.
 Texano cubrió a Cage con una «Enredadera».
 Después de la lucha, El Mesías, Taya, Johnny Mundo y Hernández atacaron a Texano hasta que Aero Star, Angélico y Garza Jr. llegaron a detenerlos.
 Psycho Clown derrotó a Pagano en una Lucha de Máscara vs. Cabellera.
 Clown cubrió a Pagano después de un «Spear» contra una mesa en llamas.
 Durante la lucha, Nicho el Millonario, Damián 666 y Halloween intervinieron a favor de Pagano, y Dr. Wagner Jr. intervino a favor de Pagano.
 Después de la lucha, Los Psycho Circus vinieron a celebrar con Psycho.
 Como consecuencia, Pagano fue rapado.

Otros roles 
Comentaristas en español
 Arturo Rivera
 Andrés Maroñas
 Jesús Zúñiga
 Leonardo Riaño 

Comentaristas en inglés
 Hugo Savinovich
 Matt Stricker

Árbitros
 Hijo del Tirantes
 Rafael "El Maya"
 Piero 
 Raúl "El Copetes" Salazar
 Marty Elías

Véase también 
 Anexo:Eventos de pago por visión de la AAA
 Triplemanía

Referencias 

Triplemanía
Lucha libre profesional en 2016
Eventos de Ciudad de México